Ліга 1 2020—2021 () — 83-й сезон чемпіонату Франції з футболу. Сезон розпочався 21 серпня 2020, а фінішував 23 травня 2021.

Зміни порівняно з попереднім сезоном 
{|
|- style="vertical-align: top;"
|

</td>

|}

Команди учасники першості

Стадіони

Турнірна таблиця

Результати матчів

Лідери чемпіонату

Статистика

Найкращі бомбардири

Хет-трики 

Примітки
4 Гравець забив 4 голи(H) – Вдома(A) – Гості

Плей-оф 

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|27 — 30 травня 2021

|}

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт Ліги 1  
 Ліга І на soccerway  

Ліга 1
Франція
Франція
2020 у французькому спорті
2021 у французькому спорті